Bicho o Bichos puede referirse a:

Animales 

 Artrópodos, de forma despectiva, y en particular todos los similares a un insecto, lo sean o no.
 Bicho bola o cochinillas de humedad, un suborden de crustáceos isópodos terrestres con unas 3000 especies descritas.
 Bicho canasto o bicho de cesto, un tipo de oruga.
 Bicho de luz, otro nombre de las luciérnagas.
Bichofeo, una manera vulgar para referirse al Pitangus sulphuratus.
 Bicho torito, una manera vulgar para referirse al Diloboderus abderus.

Personas 

 Javier Fernández Abruñedo, Bicho (1996-), futbolista español, formado en la cantera del Deportivo de la Coruña e internacional en las categorías inferiores de la selección española.
 Juan José Bezares, El Bicho (1981-), futbolista español que ha jugado principalmente en equipos de Segunda y Segunda B del sur y este de España.
 Cristiano Ronaldo, El Bicho (1985-), futbolista portugués que actualmente se encuentra sin equipo  y juega en la selección de Portugal, de la que es capitán.
 Bicho Gómez (1963-), actor y humorista argentino.

Otros 

 Bichos: una aventura en miniatura (1998), película estadounidense de animación por ordenador.
 Bichos (1986-1987), revista de cómic española.
 En el habla coloquial, el VIH.